Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Hershey du  au .

Robin White remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Minter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Lou Piatek et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1985
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Tennis en février 1985
Tennis en mars 1985